Messier 24 (M24), een object aan de sterrenhemel
 M24 Chaffee, een Amerikaanse tank uit de Tweede Wereldoorlog
 Een verkeersweg:
 M24 (Servië)
 Een voormalige verkeersweg:
 M24 (Joegoslavië)